Титан може да се отнася до:

 Титан (спътник) — най-големият спътник на планетата Сатурн
 Титан (ракета)
 Титан (митология) — митични богове в Древна Гърция
 Титан (елемент) – химически елемент
 Титан АС – българска компания